Подокруга Израиля () — второй уровень территориального деления в Государстве Израиль, осуществляемого Министерством внутренних дел Израиля. Имеется 16 подокругов, сведённых в 7 территориальных округов.

Подокруга, как и округа Израиля, не имеют собственной административной системы управления, в отличие от некоторых других стран мира.

Описание 
Государство Израиль не имеет единого государственного административно-территориального деления. Наиболее распространённое территориальное деление, принятое Министерством внутренних дел Израиля, представляет собой семь округов (),  () и  регионов.

В этих подокругах нет собственной административной системы управления, деление осуществляется исключительно на территориальной основе и может отличаться от деления других государственных министерств.

В трёх округах есть только один подокруг, территория которого совпадает с территорией округа, а в других районах есть более одного подокруга. Границы округов и подокругов были определены решением правительства от 1957 года (‏) и опубликованы в Статистическом резюме Центрального статистического бюро Израиля.

Разбиение по подокругам

Иерусалимский округ 
Иерусалимский округ состоит из единственного подокруга, территория Иерусалимского подокруга совпадает с территорией округа:
 Иерусалимский подокруг

Северный округ 
Северный округ состоит из пяти подокругов:

Хайфский округ 
Хайфский округ состоит из двух подокругов:

Центральный округ 
Центральный округ состоит из пяти подокругов:

Тель-Авивский округ 
Тель-Авивский округ состоит из единственного подокруга, территория Тель-Авивского подокруга совпадает с территорией округа.
 Тель-Авивский подокруг

Южный округ 
Южный округ состоит из двух подокругов:

Округ Иудея и Самария 
Округ Иудея и Самария состоит из единственного подокруга, территория подокруга Иудея и Самария совпадает с территорией округа.
 Подокруг Иудея и Самария

Примечания 

Административное деление Израиля